Armando Rodríguez puede referirse a:

 Armando Rodríguez, abogado, académico y político mexicano.

 Armando Rodríguez, beisbolista dominicano. 

 Armando Rodríguez, árbitro de béisbol cubano.

 Armando Rodríguez, futbolista venezolano.

Armando Rodríguez, futbolista costarricense.